Ванкала́ () — сельская община (джамоат дехота), административно-территориальная единица Шугнанского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Селения джамоата

Литература

Примечания

Ссылки 
 Таджикский кишлак Ванкала на берегу бурного Гунта 
 Прогноз погоды на 6 дней в Ванкала

Населённые пункты Шугнанского района
Сельские общины Таджикистана